Гармоническая ёмкость — характеристика множества, измеряющая способность предмета данной формы удерживать электрический заряд.

Определение 
Гармоническая ёмкость  компактного подмножества  определяется как точная нижняя грань интеграла
 
по всем липшицевским функциям  таким, что  для любого  и  при .

Замечания 
 Точная верхняя грань достигается для функции , гармонической в дополнении ; отсюда название.

Свойства 
 Гармоническая ёмкость монотонна по включению; то есть, если , то .

Литература

См. также 
 Электрическая ёмкость

Геометрическая теория меры
Теория потенциала